Kaklamanis ist der Familienname folgender Personen:

 Apostolos Kaklamanis (* 1936), griechischer Politiker
 Nikitas Kaklamanis (* 1946), griechischer Politiker und Bürgermeister von Athen